Karmasin ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karmasin (1901–1970), im Tiso-Regime slowakischer Staatssekretär und deutscher Volksgruppenführer in der Slowakei
 Fritz Karmasin (1930–2013), österreichischer Marktforscher und Inhaber Das Österreichische Gallup Institut Dr. Karmasin GmbH
 Matthias Karmasin (* 1964), österreichischer Medien- und Kommunikationswissenschaftler
 Roman Alexandrowitsch Karmasin (* 1973), russischer Boxer
 Sophie Karmasin (* 1967), österreichische Meinungsforscherin und Familienministerin
 Thomas Karmasin (* 1962), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch
 Karmazin